De Rally van Finland 2014, formeel 64th Neste Oil Rally Finland, was de 64e editie van de Rally van Finland en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 527e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Verslag 
Jari-Matti Latvala had voor zijn thuiswedstrijd veel zelfvertrouwen getankt na een uitgebreide en succesvolle test voorafgaand aan de rally. Dit spiegelde zich gelijk toen de competitie begon; Latvala domineerde in de eerste twee etappes van de rally, maar bijna typerend voor zijn geluk brak hij tijdens de derde etappe zijn voorste remschijf in een kuil en zag teamgenoot Sébastien Ogier dichterbij komen.  Ogier worstelde op de eerste dag nog door zijn startpositie, maar won gaandeweg wat grond op Latvala, en had het gat na diens problemen gedicht tot een luttele drie seconden. Een intens gevecht tussen de twee op de korte slotetappe zag Latvala echter zijn marge behouden en een populaire overwinning pakken voor eigen publiek, met Ogier als tweede en Kris Meeke op plaats drie; de Citroën-kopman die de hele rally consistent een podiumplaats vasthield.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 6,79 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Fin
Rally van Finland